Вільянуева-де-лос-Інфантес quyidagilardan birini anglatadi:
Вільянуева-де-лос-Інфантес (Сьюдад-Реаль), — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Сьюдад-Реаль.
Вільянуева-де-лос-Інфантес (Вальядолід), — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід.